Achour Cheurfi (né en 1955), journaliste, poète, romancier et encyclopédiste algérien
Ferouza Cheurfi, lutteuse française
Karim Cheurfi (1977-2017), terroriste islamiste français